

Anthroponyme

Chinois 
 Kong Fanyu (1993-), skieuse acrobatique chinoise ;
 Kong Jia, roi de la dynastie Xia ;
 Kong Linghui (1975-), pongiste chinois ;
 Kong Man Wai ou Vivian Kong, escrimeuse hongkongaise ;
 Kong Quan (1955-), diplomate chinois ;
 Kong Rong (153-208), écrivain de la Chine antique ;
 Kong Shangren (1648-1718), dramaturge chinois ;
 Kong Xianrong (18&-?), bandit chinois ;
 Kong Xiangxi ou H. H. Kung (1880-1881 - 1961), homme d'affaires et homme politiques chinois
 Kong Yingchao (1982-), biathlète chinoise ;
 Kong Zi ou Confucius, penseur chinois ;

Coréen 
 Kong Hee-yong (1996-), joueuse de badminton sud-coréenne ;
 Kong Ja-young (1985-), judokate sud-coréenne ;
 Kong Sangjeong (1996-), patineuse de vitesse sur piste courte sud-coréenne.

Jamaïcain 
 I Kong (1947-), chanteur de reggae jamaïcain ;
 Leslie Kong (1933-1971), producteur de reggae jamaïcain.

Autres 
 Aja Kong (1970-), catcheuse et promoteuse de catch japonaise ;
 Bopha Kong (1981-), taekwondoïste handisport français ;
 Kong Lê (1934-2014), officier laotien de l'armée royale ;
 Kong Nay (1946-), musicien cambodgien.

Toponyme 

 Kong, village du Cameroun dans la commune de Ngambè-Tikar ;
 Kong, ville au nord-est de la Côte d’Ivoire ;
 Kong, ville portuaire du sud de l'Iran ;
 Monts de Kong, chaine de montagne imaginaire barrant la largeur de l'Afrique à hauteur du  méridien nord.

Fiction 
 Donkey Kong, personnage principal de la série de jeux vidéo éponyme.
 King Kong, monstre de fiction ayant l'apparence d'un gorille géant, ainsi que le titre de nombreuses œuvres où il apparaît, dont le film King Kong'' (1933) pour lequel ce personnage a été créé ;
 Voir aussi  ;
 Kim Kong, série télévisée française ;
 Kong, série télévisée d'animation.

Autres 
 Kong sont des montagnes russes en métal inversées ;
 Kong est un groupe néerlandais de metal progressif instrumental.
  Un Kong est un jouet pour chien qui délivre des friandises ou des croquettes.